Райкович — славянская фамилия:
 Райкович, Андрей Павлович (род. 1956) — украинский политик, предприниматель.
 Райкович, Душан (род. 1942) — сербский, ранее югославский, шахматист, гроссмейстер (1977). Тренер.
 Райкович, Предраг (род. 1995) — сербский футболист.
 Райкович, Слободан (род. 1989) — сербский футболист.
 Райкович, Эмил (род. 1978) — северомакедонский баскетболист и тренер.